Silvretta steht für:

 Silvretta, Gebirgsgruppe in Österreich und in der Schweiz
 Silvretta (Schiff), Passagierschiff auf dem Silvretta-Stausee
 Silvretta Classic, Oldtimerrallye
 Silvretta-Hochalpenstraße, ein Alpenpass in der gleichnamigen Gebirgsgruppe
 Silvretta Montafon, Schigebiet in der Silvretta
 (1317) Silvretta, Asteroid des Hauptgürtels
 Silvretta-Stausee in Vorarlberg, Österreich
 Silvrettatal, Hochtal in Graubünden, Schweiz